Карвен () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Входит в состав округа Ланс.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

 Карвен 
 Либеркур

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен — в него была добавлена коммуна Курьер.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 

В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Карвен (17 399 чел.)
 Курьер (10 544 чел.)
 Либеркур (8 337 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 39,7 % голосов против 22,9 % у Жана-Люка Меланшона и 19,4 % у Эмманюэля Макрона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 58,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 36,2 %, Жан-Люк Меланшон – 23,6 %, Эмманюэль Макрон – 15,6 %, Франсуа Фийон – 9,5 %; 2 тур: Ле Пен – 53,1 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 31,3 %, Марин Ле Пен — 27,5 %, Николя Саркози — 17,6 %; 2 тур: Олланд — 60,3 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Па-де-Кале представляют мэр города Либеркур Даниэль Масьежас (Daniel Maciejasz) и вице-мэр города Курьер Патрисия Руссо (Patricia Rousseau) (оба — Социалистическая партия).

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания